Astarté est une divinité de la mythologie Cananéenne. En anglais, son nom s'écrit Astarte. Sont nommés en hommage :

 le Prix Astarté, une course hippique, rebaptisé Prix Rothschild en 2008 ;
 en musique, Astarte, formation de Black metal ;
 en musique classique Astarté, opéra de Xavier Leroux ;
 en musique classique Astarté, opéra d'Augusta Holmès ;
 en astronomie, l'astéroïde (672) Astarté, objet mineur du système solaire ;
 en taxonomie, Astarte est un genre de mollusques de la famille des Astartidae ;
 en aéronautique, le nom donné au Transall C160H, acronyme de Avion STAtion Relais de Transmissions Exceptionnelles.

Personnages de fiction 

 Dans Zadig de Voltaire, Astarté est la reine de Babylone, et vit une histoire d'amour contrariée avec le héros.
 Sailor Astarté est un des rares personnages de Sera Myu qui n'existent pas dans les autres versions de Sailor Moon